BLX steht für:
 TUIfly Nordic (ICAO-Code), eine schwedische Charterfluggesellschaft

blx steht für:
 Mag-Indi  Ayta (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Luzon-Sprachen

Abkürzung